Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft 2013 war ein Billardturnier, das vom 24. bis 28. April 2013 im BK Kurasch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainischer Meister wurde Wladyslaw Kossohow, der im Finale Jewhen Nowossad mit 7:3 besiegte. Den dritten Platz belegten Vorjahresfinalist Mykyta Wolyk und Stanislaw Tymtschij. Titelverteidiger war Artem Mojissejenko, der in diesem Jahr nicht teilnahm.

Bei den Damen sicherte sich Wiktorija Iwanowa durch einen 4:3-Finalsieg gegen Marija Pudowkina ihren insgesamt dritten Meistertitel und den ersten in der Disziplin Freie Pyramide. Auf den dritten Rang kamen Sarjana Prytuljuk und Tetjana Melichowa. Anastassija Kowaltschuk, die Meisterin der vergangenen beiden Jahre, schied im Viertelfinale gegen Melichowa aus.

Herrenturnier

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

Gewinnerrunde 
32 Spieler (Sieger der Hauptrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
32 Spieler (Verlierer der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (Sieger der 1. Verliererrunde gegen Verlierer der Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Damenturnier

Modus 
Die 19 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|}

1. Gewinnerrunde 
16 Spielerinnen (3 Siegerinnen der Hauptrunde und 13 Spielerinnen, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
6 Spielerinnen (3 Verliererinnen der Hauptrunde gegen 3 Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|}

2. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (3 Siegerinnen der 1. Verliererrunde und 5 Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 2. Verlierrunde gegen Verliererinnen der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2013
Billardveranstaltung 2013
Billardturnier in Kiew